12750 Berthollet
 Claude Louis Berthollet